Miejscowości w USA:
 Lynnfield – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
Gminy w USA:
 Lynnfield (ang. Lynnfield Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex